Битва на Трубеже (992) — победа русских над печенегами.
 Битва на Трубеже (1096) — победа русских над половцами.